Orosz Anna (1967) magyar szinkronszínész
 Orosz Anna (1989) magyar politikus, a Momentum Mozgalom elnökségi tagja

hasonló nevűek
 Orosz Anna Ida (1986) filmesztéta